Kunzendorf kan syfta på följande platser:

Polen 

 Witoszewo, ort, Ermland-Masuriens vojvodskap, Powiat iławski, 
 Trzebieszowice (ort), Nedre Schlesiens vojvodskap, Powiat kłodzki, 
 Sieroszowice, ort, Nedre Schlesiens vojvodskap, Powiat polkowicki, 
 Kończewice, ort, Pommerns vojvodskap, Powiat malborski, 
 Dziadowa Kłoda (ort), Nedre Schlesiens vojvodskap, Powiat oleśnicki,

Tjeckien 

 Kunčina, ort, Pardubice, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar